Актёр второ́го пла́на () — актёр театра и кино, который исполняет роль второго плана в пьесе или фильме по значимости ниже  (главная роль), но выше эпизодической роли и роли статиста в массовках. Признавая важность и значение этой работы, в театре и киноиндустрии выделяют отдельные награды для лучших актёров второго плана — актёров и актрис.

Описание 
Работа актёров второго плана варьируется от незначительных, до заметных и важных для сюжета ролей. Например — лучшего друга, возлюбленную, напарника (например такого, как Робин в серии произведений Бэтмен), или антагонист (как злодей).

Это иногда характерные роли. В прежние времена, это могли быть этнические стереотипы. Актёры второго плана, как правило, не должны затмевать главные роли и главного актёра или актрисы.

Награды и номинации 
 Премия «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана и Премия «Ника» за лучшую роль второго плана
 Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль второго плана и Премия «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана
Международные премии:
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
 Премия BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана и Премия BAFTA за лучшую женскую роль второго плана
 Премия «Независимый дух» за лучшую мужскую роль второго плана и Премия «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана и Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана
 Премия TVyNovelas лучшему актёру второго плана и Премия TVyNovelas лучшей актрисе второго плана
 Премия «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана и Премия «Сатурн» лучшей телеактрисе второго плана
А также:
 Премия «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана и Премия «Золотая малина» за худшую женскую роль второго плана

См. также 
 План (кинематограф)
 Характерный актёр
 Повторяющаяся роль, Заглавный герой, Главный герой
 Актёрское искусство
 Массовка

Примечания

Литература 
 Литосова М. К. Профессиональная речь актёра и режиссёра: терминологические и нетерминологические словосочетания: учебное пособие для студентов театральных вузов. — М.: Гос. ин-т театрального искусства, 1989. — 208 с.
 Второй план // Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие: В 2 т. / Составит., ред., примеч. В. Я. Виленкин. — М.: Искусство, 1952. Т. 1. Статьи. Речи. Беседы. Письма. — С. 164—168. — 442 с.

Ссылки 

 FilmReference.com — актёры второго плана.
 SupportingActors.com — актёры второго плана.

Незавершённые статьи о профессиях
Терминология телевидения
Театр
Кинематограф